Tora hace referencia a varios artículos:

Flora y fauna
 Nombre común de la planta Aconitum napellus, el Acónito común
 Vaca Tora, nombre que se le da a la vaca en celo.

Además
 Tora (Bases de Datos Oracle), conjunto de herramientas multiplataforma de software libre, de las bases de datos Oracle.
 Tora, tora, tora, frase bélica en japonés.

Acrónimo
 Pista disponible en despegue o TORA (Take Off Runway Available)

Torá
 Torá, nombre que le da el pueblo de Israel a los primeros cinco libros de la biblia así como a sus leyes y tradición.
 Torá (Lérida), municipio en España.